Kolsko (plaats), plaats in Polen
 Kolsko (gemeente), gemeente in Polen